Teatr Kameralny w Bydgoszczy – teatr w Bydgoszczy
 Teatr Kameralny w Warszawie – działający przed II wojną światową przy ulicy Senatorskiej
 Teatr Kameralny w Łodzi – w roku 1949 przekształcony w Teatr Współczesny w Warszawie
 Wrocławski Teatr Współczesny – Scena Kameralna
 Teatr Kameralny Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

Przypisy